Rauniosaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rauniosaaret (ö i S:t Michel), Södra Savolax, 
 Rauniosaaret (ö i Nyslott, lat 62,03, long 28,63), Södra Savolax, 
 Rauniosaaret (ö i Nyslott, lat 62,23, long 28,66), Södra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar